Алексе́евка () — деревня в Маложинском сельсовете Брагинского района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 10 км на юго-восток от Брагина и в 38 км от железнодорожной станции Хойники (на ветке Василевичи — Хойники от линии Калинковичи — Гомель, в 129 км от Гомеля.

Водная система 
На юге сеть мелиоративных каналов.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автомобильной дороге Комарин — Брагин.

В деревне 108 жилых домов (2004 год). Планировка складывается из прямолинейной улицы, которую пересекает одна улица и примыкает другая. Застройка деревянными домами.

История 
Основана в начале XX века переселенцами с соседних деревень. В 1930 году организован колхоз «Алексеевка», работали ветянная мельница и кузница.

С 10 июля 1939 года центр Кривчанского сельсовета Брагинского района Полесской, с 8 января 1954 года Гомельской областей.

До 24 октября 2002 года в составе Кривченского сельсовета.

Население

Численность 
 2004 год — 108 дворов, 256 жителей

Динамика 
 1959 год — 548 жителей (согласно переписи)
 2004 год — 108 дворов, 256 жителей

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

Населённые пункты Брагинского района
Маложинский сельсовет